Василий Басов:
 Басов, Василий Александрович (1812—1880) — хирург, профессор Московского университета.
 Басов, Василий Николаевич (1918—1962) — советский живописец. Лауреат Сталинской премии (1951).
 Басов, Василий Петрович (1841—1887) — педагог, писатель, директор 5-й московской гимназии.